Павел Гончаров:
 Гончаров, Павел Александрович (род. 1992) — белорусский биатлонист.
 Гончаров, Павел Иванович (1880—?) — артист балета Мариинского-Кировского театра.
 Гончаров, Павел Поликарпович (1900—1970) — патологофизиолог, генерал-полковник медицинской службы, начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (1953—1968).
 Примечания